Lydos (griechisch Der Lyder) ist der Name folgender Personen:

 Lydos (König), mythischer König von Lydien
 Lydos (Vasenmaler), griechischer Vasenmaler
 Johannes Lydos (490–nach 560), oströmischer Beamter und Schriftsteller